Golden Triangle – nel mondo accademico, il gruppo delle maggiori università britanniche
Golden Triangle – in geografia, un'area metropolitana texana.
Golden Triangle – in geografia, una regione geografica del Mississippi.
Golden Triangle – census-designated place statunitense in New Jersey

Pagine correlate
Triangolo d'oro